Wakartschuk (ukrainisch: ) ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Wakartschuk (1947–2020), ukrainischer Wissenschaftler, Rektor der Nationalen Iwan-Franko-Universität Lwiw, Minister für Bildung und Wissenschaft der Ukraine 
 Swjatoslaw Wakartschuk (* 1975), ukrainischer Sänger, Songwriter und sozialer Aktivist